Le Chatelier ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Le Chatelier (1855–1929), französischer Soziologe 
 Henry Le Chatelier (1850–1936), französischer Chemiker, Metallurg und Physiker 
 Louis Le Chatelier (1815–1873), französischer Ingenieur

Le Chatelier steht für: 

 Le Châtelier, französische Gemeinde im Département Marne, Frankreich

Das Prinzip von Le Chatelier ist ein anderer Name für das thermodynamische Prinzip vom kleinsten Zwang.

Siehe auch: 

 Le Châtellier